Antonio Pagliaro (1932–) giurista italiano;
 Antonio Pagliaro (1968–), scrittore italiano.
 Antonino Pagliaro (1898 – 1973), glottologo italiano.